Мучамель ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Аликанте в составе автономного сообщества Валенсия (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки)  Алаканти. Занимает площадь 47,67 км². Население 23066 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 9 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 
 Índice estadístico municipal de Mutxamel
 Mutxamel en el Registro de Entidades Locales de la Generalidad Valenciana
 Información turística sobre Mutxamel
 Página web oficial de la Comisión de Fiestas de Mutxamel 

Муниципалитеты Аликанте